Kadamba si può riferire a:
la dinastia Kadamba, una dinastia che governò in India meridionale dal IV al VI secolo;
la Neolamarckia cadamba, un albero diffuso in tutta l'Asia sud-orientale, dall'India alla Nuova Guinea.